O Fiesta Sedan é a versão três volumes (sedan) do Ford Fiesta. Originalmente chamado de Ford Ikon, ele foi fabricado inicialmente na Índia como derivado do Ford Fiesta Mark V no Plataforma Ford B3. Hoje ele é também fabricado na China, no Brasil e no México, mas com a denominação de Ford Fiesta sedan. O modelo também foi fabricado no México onde foi denominado de Ford Ikon e foi exportado para o Brasil, a produção durou até 2007. Em 2005 foi lançado no Brasil a versão nacional do modelo, baseado na sexta versão do Fiesta hatch. Em 2007 o modelo recebe pequenas alterações visuais no Brasil, que fizeram o modelo mais bonito. Em 2009 na Índia, o modelo recebe uma reestilização, recebendo um estilo próprio e se distanciando do modelo europeu. Ainda no Brasil, o modelo 2010/2011 ganhou nova reestilização, com o Kinect Design, usando linhas mais redondas, com novas lanternas, faróis, para-choques e novo painel de instrumentos.

Foi eleito pela revista Autoesporte o Carro do Ano de 2005.

Motores 

No Brasil, o Fiesta Sedan foi lançado com os motores Zetec Rocam 1.0 Gasolina e 1.6 e o Zetec Rocam SuperCharger 1.0. Em 2007, o motor 1.0 SuperCharger foi descontinuado, e o motor 1.0 viraria Flex, com um singelo aumento de potência. As versões agora seriam Fly 1.0, Fly 1.6, Pulse 1.0 e Pulse 1.6.

Potência dos motores 
Com o motor 1.0 8V Flex, o Fiesta Sedan tem 73/71 cv @ 6.000 RPM e 9,3/8,9 kgfm de torque @ 4.750 RPM. Com o motor 1.6 8V Flex, a potencia é de 111/105 cv @ 5.500 RPM e 15,8/14,9 kgfm de torque @ 4.250 RPM. O antigo motor SuperCharger tinha 95 cv @ 6.000 RPM e 12,6 kgfm de torque a 4.250 RPM.

Desempenho 
O Fiesta Sedan tem três versões de acabamento: Base 1.0, Fly 1.0 e 1.6 e Pulse 1.0 e 1.6. A versão Base 1.0 vem de série com travas elétricas, alarme e conta-giros. A versão Fly 1.0 e 1.6 tem vidros dianteiros elétricos, aquecedor, desembaçador traseiro e preparação para som. A versão Pulse 1.0 e 1.6 tem detalhes externos na cor da carroceria, acabamento interno na cor prata, faróis de neblina, Direção Hidráulica e Ar Condicionado. Opcionais na versão Pulse são Rodas de liga leve, dois Airbags, Freios ABS, CD-Player My Connection, Vidros elétricos traseiros e bancos em couro e veludo.

Ligações externas 
 Best Cars Web Site. Tempos de fiesta para a Ford
 Showroom do Ford Fiesta Sedan no website oficial da montadora
 Best Cars Web Site. Ford Fiesta, há 40 anos, coloca o motorista no centro

Ver também
 Ford Fiesta
 Lista de automóveis do Brasil

Fiesta Sedan